Herrnschmidt ist der Familienname folgender Personen: 

 Georg Adam Herrnschmidt (1650–1714), deutscher ev.-luth. Pfarrer und Lieddichter
 Georg Ludwig Herrnschmidt (1712–1779), deutscher ev.-luth. Theologe
 Johann Daniel Herrnschmidt (1675–1723), deutscher ev.-luth. Theologe und Kirchenlieddichter